Mesterholdenes Europa Cup finale 1991 var en fodboldkamp der blev spillet den 29. maj 1991. Kampen blev spillet foran 51.587 tilskuere på Stadio San Nicola i den italienske by Bari, og skulle finde vinderen af Mesterholdenes Europa Cup 1990-91. De deltagende hold var jugoslaviske Røde Stjerne Beograd og franske Olympique de Marseille. Det var kulminationen på den 36. udgave af Europa Cuppen siden etableringen af Europas fineste turnering for klubhold i 1955. Det var første gang de to hold var nået frem til finalen i turneringen.

Efter at der ikke kom nogle scoringer i den ordinære og forlængende spilletid, blev kampen afgjort efter straffesparkskonkurrence, hvor Røde Stjerne vandt med 5-3. Dette var det jugoslaviske holds første sejr i en europæiske finale. 

Kampen blev ledet af den italienske dommer Tullio Lanese.

Kampen

Detaljer

Eksterne henvisninger 
 European Champion Clubs' Cup 1990/91  på UEFAs hjemmeside

Referencer 

1991
Olympique de Marseille
Røde Stjerne Beograd
Fodbold i 1991
Bari
Finale 1991